Kilangan (Muara Bulian), een plaats in Indonesië
Kilangan (Singkil), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing